El Masters de Montecarlo 2013, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2013, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 107a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'abril del 2013 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el tercer títol de la temporada i el seu catorzè títols Masters. Es va imposar per primera vegada a Montecarlo en la seva tercera final, les dues anteriors perdudes precisament amb el manacorí Rafael Nadal, alhora que trencava la magnífica ratxa que portava Nadal en aquest torneig amb vuit títols consecutius, rècord absolut de títols en un mateix torneig, i 46 victòries consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013